«Vacation» puede referirse a:

Cine y televisión 
Películas
 Vacation (1983), película dirigida por Harold Ramis.
 Vacation (2005), película.
 Vacation (2011), película.
 Vacation (2015), película de John Francis Daley y Jonathan Goldstein.

Música 
Álbumes
 Vacation (1982), álbum de The Go-Go's.
 Vacation (2011), álbum de Bomb the Music Industry!.

Canciones
 Vacation (1962), canción de Connie Francis.
 Vacation (1982), canción de The Go-Go's.
 Vacation (2008), canción de Young Jeezy.

 Vacation (2012), canción de Alphabeat.
 Vacation (2013), canción de G.R.L..